Blácaire mac Gofraid (?-948), un chef Viking irlandais.
 Amlaíb mac Gofraid (?-941), un chef Viking irlandais.

Voir aussi 
  (prénom irlandais)
Patronyme irlandais